Батист:

 Батист — тонкая, полупрозрачная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.
 Батист, Джон (род. 1986) — американский музыкант и композитор.
 Батист, Майкл (род. 1977) — американский профессиональный баскетболист.

См. также